Джонка — традиційне китайське і японське вітрильне судно
 Джонка — селище, Нанайський район, Хабаровський край, Росія